Whiteshill (South Gloucestershire) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Whiteshill (Stroud) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire